Budõlin ist der Familienname folgender Personen:
Aleksei Budõlin (* 1976), estnischer Judoka
Dmitri Budõlin (* 1974), estnischer Judoka